Hörbing steht für:

 Hörbing (Gemeinde Deutschlandsberg), Stadtteil und Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Sonja Hörbing (1934–2010), deutsche Schauspielerin